Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1993/94 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 1993/94 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nur die Rodewischer Schachmiezen und die Spielvereinigung Leipzig das Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Die Spielvereinigung Leipzig setzte in allen Runden die gleichen 6 Spielerinnen ein, während bei den Rodewischer Schachmiezen die meisten Spielerinnen mindestens einen Wettkampf bestritten, nämlich 10. Insgesamt kamen 103 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 41 alle Wettkämpfe mitspielten. Gundula Heinatz, Jana Spielmann (beide Post SV Dresden), Hannelore Kube (SC Weimar), Mira Kierzek (SV 1920 Hofheim), Gabriele Just, Katrin Dämering (beide Spielvereinigung Leipzig) und Brigitte Burchardt (Rotation Berlin) hatten nicht nur in der Saison 1993/94, sondern auch in den beiden vorherigen Spielzeiten alle Wettkämpfe mitgespielt und damit noch keine Partie in der Frauenbundesliga verpasst.
Erfolgreichste Spielerinnen der Saison waren Ingūna Erneste (SK Zehlendorf) und Eliška Klímová-Richtrová (Post SV Dresden) mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Gisela Fischdick (Elberfelder SG). Mit Caroline Claus (SV 1920 Hofheim), Andrea Glaser (USV Halle) und Sibylle Heyme (Rotation Berlin) erreichten drei Spielerinnen 100 %, wobei Claus und Glaser je zwei Partien spielten, Heyme eine.

Als älteste Spielerin der Saison kam Gerda Strässer (* 1931) bei der Elberfelder SG zum Einsatz, jüngste Spielerinnen waren die 1978 geborenen Monika Bobrowska (Rodewischer Schachmiezen) und Anka Peter (SK Zehlendorf).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993; BIH = Bosnien-Herzegowina, CSR = Tschechoslowakei, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

Hamburger SK

Post SV Dresden

Rodewischer Schachmiezen

SC 1903 Weimar

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SV 1920 Hofheim

SC Bessenbach

Spielvereinigung Leipzig 1899

USV Halle

SK Zehlendorf

SSV Rotation Berlin 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Otilia Jahn hieß früher Otilia Gant.
 Marina Olbrich hieß früher Marina Sokolowa.
 Vera Pejtschewa-Jürgens heißt seit der Saison 1994/95 Vera Jürgens.
 Anja Ehrke hieß bis zur Saison 1992/93 Anja Dahlgrün.
 Jana Spielmann heißt seit der Saison 1994/95 Jana Ramseier.
 Eliska Klimova-Richtrova heißt seit der Saison 1994/95 Eliska Richtrova.
 Die Stichkämpfe um den Titel sind nicht berücksichtigt, deren Einzelergebnisse lauten:

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1994. Edition Marco, Berlin 1993, ISBN 3-924833-28-1.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1993
Schach 1994